A syzygy lehetséges jelentései:

A matematikában
 Syzygy, a matematika absztrakt algebra nevű ágában egy modulus generátorai között fennálló reláció.
 Hilbert syzygytétele, David Hilbert német matematikus nevezetes tétele a syzygykről.

A zenében
Syzygy a neve egy magyar hobbyzenekarnak, amelynek eklektikus repertoárjában megtalálhatóak jazz a blues és a rock klasszikusai.
Syzygy a címe egy amerikai zeneszerző, David Del Tredici 1966-os szerzeményének, ami két James Joyce költemény megzenésítése.
Syzygy volt a neve annak az elektronikus zenét játszó duónak, amelyik szerepelt a 90-es években a Rising High Records és a Infonet Records felvételein. Dominic Glynn és Justin Mackay egyfajta hibrid techno zenét játszottak elektronikus és környezeti zajokkal, munkájuk betetőzése a "Morphic Resonance" című kultikus album volt.
Syzygy nevű szerzemény található Michael Brecker 1987-es albumán is.
Syzygy a címe még egy a Lynch Mob együttes által kiadott 1998-as CD-nek, amin a gitárvirtuóz George Lynch is játszik.

A csillagászatban és az asztrológiában
Égitestek speciális együttállását szokás néha az angol elnevezés nyomán syzygynek nevezni

Kapcsolódó szócikkek 
Szüdzügia: A gnoszticizmusban az örökkévalóságnak egy aktív és passzív, egy férfi és egy női isteni részből álló egysége.

Jegyzetek